Akwarele – polski film obyczajowy z 1978 roku w reżyserii Ryszarda Rydzewskiego.
 Akwarele – polski zespół muzyczny.

Zobacz też
 akwarela − nazwa techniki malarskiej i jednocześnie nazwa obrazów wykonywanych tą techniką.